

Гірне — селище міського типу, Донецька область, Харцизька міська рада
 Гірне — селище міського типу, Луганська область, Луганський район
 Гірне — село, Львівська область, Стрийський район
 Гірне — село, Сумська область, Сумський район
 Гірне — селище, Автономна Республіка Крим, Ялтинська міська рада
 Гірне — селище, Донецька область, Шахтарська міська рада
 Гірне — зупинна платформа Мукачівського напрямку Львівської дирекціїЛьвівської залізниці

Гірне — село, Мінська область, Логойський район

Див. також 
 Горне
 Підгірне
 Нагірне